Костшин:

 Костшин — город в Польше, входит в Познанский повят, Великопольское воеводство.
 Костшин — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Познанский повят, Великопольское воеводство.
 Костшин — деревня в Польше в гмине Высмежице, Бялобжегский повят, Мазовецкое воеводство.
 Костшин-над-Одрой — город в Польше, входит в Гожувский повят, Любушское воеводство.
 Костшин — железнодорожная станция в городе Костшин-над-Одрой.
 Костшин-Велькопольский — железнодорожная станция в городе Костшин.
 Костшин-Товарная — железнодорожная станция в городе Костшин-над-Одрой.